Wheeling Creek steht für Gewässer in den USA:

Wheeling Creek (Ohio)
Wheeling Creek (West Virginia)